Карл Герман:
 Герман, Карл Фёдорович (1767—1838) — экономист и статистик, историк.
 Герман, Карл Фридрих (1804—1855) — немецкий педагог, знаток древностей.
  (1898—1961) — профессор, кристаллограф.